Голяко́ва — фамилия (женская форма фамилии ) и название населённых пунктов:
 
 Известные носительницы 
 Голякова, Татьяна Фёдоровна (род. 1974) — артистка балета, прима-балерина Национальной оперы Украины, народная артистка Украины.
 Голякова, Яна Александровна (род. 2001) — белорусская баскетболистка.

Населённые пункты

Россия 
 Голякова — упразднённая деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Голякова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области. См. также